Ugrinovci (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac
 Ugrinovci (Zemun), een plaats in de Servische gemeente Zemun